Конысбай Искендирулы Абил (21 мая 1954, Джангельдинский район, Костанайская область — 3 декабря 2022) — народный поэт Казахстана, известный айтыскер, сатирик, композитор и журналист.

Биография 
Родился в 1954 году в селе «Кокалат» Джангельдинского района Костанайской области.

В 1977 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, факультет журналистики.

Занимал ряд ответственных должностей, таких как заместителем главного редактора в областной газете «Тургай Таны» в Тургайской области, редактором городской газеты «Аркалык таны», председателем Тургайской областной телерадиокомпании.

Скончался 3 декабря 2022 года.

Награды 
 Парасат ордені
 Астана медалі
 ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл медалі
 ҚР Конституциясына 10 жыл
 Астанаға 10 жыл медалі

Примечания 

Поэты Казахстана
Айтыс
Журналисты СССР
Журналисты Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби‎